Rinaldo Rinaldi può fare riferimento a:

 Rinaldo Rinaldi (attore), attore del cinema muto italiano.
 Rinaldo Rinaldi (Pittore-Scenografo)
 Rinaldo Rinaldi (cestista).
 Rinaldo Rinaldi (critico) (1951), critico letterario italiano.
 Rinaldo Rinaldi (ingegnere), membro della Commissione Nicoli-Grismayer.
 Rinaldo Rinaldi (scultore), (1793-1873) scultore neoclassico italiano.